Thury ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Thury (Côte-d’Or) im Département Côte-d'Or
 Thury (Yonne) im Département Yonne

mit Namenszusatz:
 Thury-en-Valois im Département Oise
 Thury-Harcourt im Département Calvados
 Thury-sous-Clermont im Département Oise

Orte in Österreich:
 eine Bezeichnung für die Wiener Vorstadt Thurygrund
 eine Bezeichnung für einen Abschnitt der Feldaist, das Thurytal

Familienname folgender Personen:
 Alexander Thury (1895–1964), deutsch-ungarischer Fußballspieler und -trainer
 César François Cassini de Thury (1714–1784), französischer Geodät
 Elisabeth Thury (ursprünglich Milica von Vukobrankovics; 1894–1973), österreichische Journalistin
 François Thury (1806–1872), Schweizer Politiker
 Franz Thury (1909–1988), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter im Burgenland
 Johann Thury († 1659), österreichischer Ziegelbrenner und Hofbediensteter
 József Thury (1861–1906), ungarischer Sprachwissenschaftler und Turkologe
 Marc Thury (1822–1905), Schweizer Botaniker
 René Thury (1860–1938), Schweizer Pionier der Elektrotechnik